Bisfosfoglycerát (BPG) je jakýkoliv derivát organické kyseliny glycerátu vzniklý navázáním dvou zbytků kyseliny fosforečné na libovolné uhlíkové pozice. Existují tři polohové varianty (izomery):
 1,3-bisfosfoglycerát – jedna z organických kyselin účastnících se glykolýzy, ale také např. Calvinova cyklu
 2,3-bisfosfoglycerát – je přítomen v červených krvinkách a váže se na neobsazený hemoglobin, čímž mění jeho afinitu ke kyslíku
 1,2-bisfosfoglycerát

Metabolismus 
Mezi 1,3-bisfosfoglycerátem a 2,3-bisfosfoglycerátem je schopna převádět 2,3-BPG mutáza.

Reference 

Organofosfáty